Ewros – jedna z jednostek podziału administracyjnego w Grecji, z centrum administracyjnym w Aleksandropolis
 Marica – rzeka na Bałkanach, nazywana też Evros, Ewros lub Euros.